Fastosarion aquila är en snäckart som först beskrevs av Cox 1868.  Fastosarion aquila ingår i släktet Fastosarion och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
aquila